

Patronyme 

 Bernard Grasset (1881-1955), éditeur français ;
 Bernard Grasset (1958-),  poète, philosophe et traducteur français ;
 Bernard Grasset (1933- ), préfet et homme politique français ;

Maison d'édition 

 Éditions Bernard Grasset (aujourd'hui Éditions Grasset & Fasquelle), maison d'édition française située à Paris ;